Евге́ний Миха́йлович Моро́зов:
 Морозов, Евгений Михайлович (род. 1927) — советский и российский учёный в области механики разрушения.
 Морозов, Евгений Михайлович (1929—2021) — советский гребец и тренер.